

Хжонстовіце — гміна в Опольському повіті Опольського воєводства
 Хшонстовиці — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Хшонстовиці — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Хшонстовиці — село в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства